13. Mistrzostwa Świata w Pływaniu – zawody organizowane przez Światową Federację Pływacką (FINA), które odbyły się w dniach 17 lipca – 2 sierpnia 2009 roku w Rzymie (Włochy).

Rzym został wybrany na gospodarza mistrzostw świata 16 lipca 2005 w Montrealu pokonując w rywalizacji Ateny, Moskwę i Jokohamę.

Rzym gościł najlepszych pływaków świata po raz drugi. Poprzednio był gospodarzem mistrzostw świata w 1994 roku.

Obiekty 
 Kompleks pływacki w Foro Italico – pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do wody, piłka wodna
 Ostia – pływanie na otwartym akwenie

Tabela medalowa

Program

pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Najlepsi zawodnicy 
Najlepszy pływak zawodów:
Michael Phelps 
Najlepsza pływaczka zawodów:
Federica Pellegrini 
Zespół zawodów:
USA

Pływanie na otwartym akwenie

Mężczyźni

Kobiety

Pływanie synchroniczne

Kobiety

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Piłka wodna

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Mistrzostwa świata w pływaniu
2009 w sporcie
2009 we Włoszech
Pływanie we Włoszech
Sport w Rzymie